ИДН — аббревиатура. Может означать:

 Индуктивный делитель напряжения
 Инспекция по делам несовершеннолетних
 Искусственная дорожная неровность